2 км (ОСТ.ПУНКТ 2 КМ) — закрытый остановочный пункт на линии Карламан — Мурапталово Башкирского (Нижнекамского) отделения Куйбышевской железной дороги. Находится в Стерлитамакском районе.

Операции на остановочном пункте 
Грузовые и пассажирские операции не производятся.

Электричек нет.

Местоположение 
2 километр находится на ответвлении на Ишимбаево железнодорожной ветки.

Расстояние до узловых станций (в километрах): 65280 Аллагуват — 2, Ишимбаево — 5.

Примечания 

Остановочные пункты Башкирского отделения Куйбышевской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Стерлитамакского района